Draken, qui signifie dragon en suédois, peut faire référence à :
 Saab 35 Draken, avion de chasse conçu et construit par la Suède, entré en service en 1960,
 différents navires de la Marine royale suédoise,
 Draken International, entreprise de service de sécurité et de défense  américaine.
 le Draken, ancienne salle de cinéma de Stockholm, en Suède,
 le Draken, salle de cinéma de Göteborg, en Suède.